Paulo do Nascimento ist der Name folgender Personen:

* Paulo Celso Dias do Nascimento (* 1963), brasilianischer Geistlicher, Weihbischof in Rio de Janeiro
 Paulo Sérgio Silvestre do Nascimento (* 1969), brasilianischer Fußballspieler, siehe Paulo Sérgio